

Persone 
 John Collins – calciatore scozzese
 John Collins – matematico inglese
 John Martin Collins III (n. 1997) – cestista statunitense
 John Collins Warren – medico statunitense
 John Collins – scenografo statunitense
 John Collins – canottiere britannico
 John Collins – chitarrista statunitense

Cocktail 
 John Collins, cocktail ufficiale IBA